It (novel·la), novel·la de terror escrita per Stephen King

Cinema
 It (pel·lícula de 1927), pel·lícula estatunidenca estrenada el 1927, dirigida per Clarence G. Badger i Josef von Sternberg
 It!, pel·lícula britànica estrenada el 1967, protagonitzada per Roddy McDowall
 It (minisèrie), minisèrie sobre la novel·la de Stephen King
 I.T. (pel·lícula), pel·lícula estrenada el 2016, protagonitzada per Pierce Brosnan
 It (pel·lícula de 2017), pel·lícula estatunidenca estrenada el 2017, basada en la novel·la de Stephen King
 It Chapter Two, pel·lícula estatunidenca estrenada el 2019, seqüela de la de 2017

Informàtica
 .it, domini de primer nivell territorial a Itàlia
 Tecnologia de la informació, sovint abreujada IT (Information Technology)